Генрих (Анри) Орлеанский () — имя нескольких принцев из Орлеанской ветви дома Бурбонов:
 Генрих I (1519—1559), герцог Орлеанский (1519—1536) — будущий король Генрих II;
 Генрих II (1551—1589), герцог Орлеанский (1560—1574) — будущий король Генрих III;
 Генрих I Орлеанский (1568—1595), 7-й герцог де Лонгвиль — французский принц и полководец;
 Генрих II Орлеанский (1595—1663), 8-й герцог де Лонгвиль — французский принц крови, видный дипломат и вождь Фронды;
 Генрих Орлеанский, герцог Омальский (1822—1897) — пятый сын короля Луи-Филиппа;
 Генрих (Анри Филипп Мария) Орлеанский (1867—1901) — французский принц, востоковед, фотограф, художник, путешественник, натуралист и писатель;
 Генрих Орлеанский (1908—1999) — орлеанистский претендент на трон Франции (под именем Генриха VI; в 1940—1999 годах);
 Генрих Орлеанский (1933—2019) — орлеанистский претендент на трон Франции (под именем Генриха VII; в 1999—2019 годах)